Dongying kan avse följande platser i Kina:

 Dongying – stad på prefekturnivå i Shandong-provinsen
 Dongying, Dongying  –  stadsdistrikt i föregående
 Dongying Shengli Airport
 Dongying Shuiku – vattenreservoar